O Campeonato Catarinense de Futebol de 1998 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Criciúma Esporte Clube.

Campeonato Catarinense de Futebol
1998 em Santa Catarina